językoznawstwo deskryptywne – neutralne opisywanie systemu językowego, przeciwstawiane praktykom preskryptywnym
 językoznawstwo deskryptywne – badanie systemu językowego w jednej wyodrębnionej epoce jego rozwoju, przeciwstawiane lingwistyce historycznej
 językoznawstwo deskryptywne – amerykańska lingwistyka deskryptywna